Corbin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corbin Mountain (South Carolina)	
 Corbin Mountain (Virginia)